Jan Karnicki – sekretarz pieczęci mniejszej koronnej, podstoli i horodniczy inflancki 
 Jan Karnicki (1813–1879) – sekretarz stanu, senator, tajny radca
 Jan Karnicki (1908–1970) – polski duchowny katolicki
 Jan Karnicki (ur. 1937) – działacz partyjny, wicewojewoda włocławski